Le championnat de France d'échecs des clubs 2001-2002 est sous la dénomination de Nationale 1 le plus haut niveau du championnat de France de ce sport. La Nationale I 2001-2002 était le  championnat de France par équipes d'échecs. Les champions étaient les tenants du titre le CEMC Monaco, tandis que l'Échiquier Orangeois, le Cercle d'Échecs de Strasbourg et le CEI Toulouse ont été relégués en Nationale 2.

Contexte 
En 2001, la milliardaire Nahed Ojjeh apporte son soutien financier au club de Paris Caïssa, qui prend le nom de Paris NAO Chess Club. À l'image de Lyon-Oyonnax dans les années 1990, le club profite de son budget important pour attirer les meilleurs joueurs français et étrangers. C'est ainsi que Étienne Bacrot, Joël Lautier, Laurent Fressinet, mais également les stars internationales que sont Vladimir Kramnik, Michael Adams, Aleksandr Grichtchouk, Peter Svidler, Francisco Vallejo Pons, Teimour Radjabov ou Sergueï Kariakine vont défendre les couleurs parisiennes et offrir au club 4 titres de champion de France (2003-2006).

Généralités 
Le nombre de joueurs inscrits n'était pas limité. Alors que  Clichy-Echecs-92 et le Cavalier Bleu Drancy s'en sortent avec 11 joueurs chacun, Vandœuvre-Echecs et le AJE Noyon utilisent chacun 22 joueurs. Au total, 242 joueurs ont été utilisés, dont 58 ont joué les 11 tours. Le joueur avec le plus de points était Igor Efimov (CEMC Monaco) avec 9 points en 9 matchs, Murtas Kazhgaleïev (Cannes Échecs) a réalisé un demi-point de moins (en 11 matchs). Jean-Marc Degraeve et Éloi Relange (Clichy-Échecs-92) ont chacun marqué 8 points en 11 matchs. Outre Efimov, Alban Delorme, Maxime Sorin (Échecs Sautron), Damir Levacic (Cannes Échecs), Sylvain Coutton, Nathalie Bonnafous (Échiquier Niçois), Claude Schmitt (Mulhouse Philidor), Gérard Simon (Vandœuvre-Echecs), Chi-Minh Nguyen et Gaëlle Hisleur (AJE Noyon) neuf autres joueurs à 100 % de résultats, avec Delorme et Sorin jouant deux matchs chacun, les autres joueurs un chacun.

Le joueur le plus âgé de la saison était Robert Moutaux (Échiquier Nancéien), né en 1933, tandis que le plus jeune joueur était Sébastien Feller (Vandœuvre-Échecs), né en 1991.

Modalités 
Le tournoi était divisé en un tour préliminaire et un tour final. Les 16 équipes participantes ont été réparties en deux groupes de huit (Groupe A et Groupe B) et ont disputé dans ces derniers un tournoi de groupe. Les quatre premiers des deux groupes ont joué en poule haute, les quatre derniers en poule basse pour éviter la relégation. Les équipes qui se sont rencontrées lors des tours préliminaires ne se sont plus affrontées en finale. Le classement était d'abord déterminé par la somme des points d'équipe obtenus lors des tours préliminaires et finaux (3 points pour une victoire, 2 points pour un match nul, 1 point pour une défaite, 0 point pour une défaite sans combat), puis le différence entre les parties gagnantes et perdantes (en prenant également en compte le tour préliminaire et le tour final) et enfin le nombre de parties gagnantes.

Calendrier 
Les compétitions se sont déroulées du  au , du  au  et du  au . Dans le groupe A, deux compétitions se sont disputées chacune à Drancy et Épinal dans les trois premiers tours, tandis que les quatrième à septième tours ont été hébergés à Vandœuvre-lès-Nancy. Dans le groupe B, les trois premiers tours se sont disputés à Montpellier et à Monaco, tandis que les quatrième à septième tours se sont déroulés à Sautron. Toutes les compétitions de Poule haute et Poule basse se sont déroulées à Reims, dans le département de la Marne.

Clubs participants 
 Cannes
 Clichy
 Drancy
 Orcher-la-Tour-Gonfreville (Gonfreville-l'Orcher)
 Monaco
 Montpellier
 Mulhouse
 Échiquier Nancéien (Nancy)
 NAO Chess Club
 AJE Noyon (Noyon)
 Échiquier niçois (Nice)
 Échiquier Orangeois (Orange)
 Échecs Sautron (Sautron)
 Strasbourg
 Club d'Échecs International de Toulouse (Toulouse)
 Vandœuvre Échecs (Vandœuvre)

Effectifs 
Les tableaux ci-dessous contiennent les informations suivantes :
 N° : numéro de classement
 Titre : titre FIDE au début de la saison (rating list janvier 2002) ; GM = Grandmaster , IM = Master International , FM = FIDE Master , WGM = Women's Grandmaster , WIM = Women's International Master , WFM = Women's FIDE Master , CM = Candidate Master , WCM = Women's Candidate Master
 Elo : Classement Elo au début de la saison (classement de janvier 2002) ; pour les joueurs sans classement Elo, le classement national est indiqué entre parenthèses
 Nation : Nationalité selon la liste de notation de janvier 2002 
 G : Nombre de parties gagnantes
 R : Nombre de matchs nuls
 V : Nombre de parties perdantes
 Points : nombre de points obtenus
 Jeux : Nombre de jeux joués

C.E.M.C. Monaco

Cannes Échecs

Échiquier Niçois

Clichy-Échecs-92

NAO Caïssa

Mulhouse Philidor

Montpellier Échecs

Orcher-la-Tour-Gonfreville

Vandœuvre-Échecs

Sautron

Échiquier Nancéien

Cavalier Bleu Drancy

Échiquier Orangeois

Cercle d’Échecs de Strasbourg

A.J.E. Noyon

C.E.I. Toulouse

Compétition 
Dans le groupe A, avant même la dernière manche, les participants de la Poule Haute étaient connus : Cannes, Clichy, NAO et Mulhouse. Dans le groupe B, Monaco et Nice se sont qualifiés sans encombre pour la Poule Haute. Montpellier, Gonfreville et Sautron se sont livrés une bataille à trois pour les places 3 et 4, remportée par Montpellier et Gonfreville, tandis que Sautron, comme Noyon, Orange et Toulouse devaient jouer la Poule Basse.

Dès le tour préliminaire, Cannes possédait la meilleure position de départ avec 7 victoires ainsi que Monaco et Nice (chacun avec 6 victoires et un match nul en confrontation directe). Alors que Monaco a remporté les trois premiers tours, Cannes et Nice perdaient déjà des points, permettant à Monaco de défendre son titre avec un match nul contre Cannes. Au tour de relégation, Strasbourg, Noyon et Toulouse étaient déjà trois relégués avant le dernier tour, Noyon restant toujours en place du fait que sa propre deuxième équipe a remporté le groupe nord de la Nationale II. Dans le dernier tour, Drancy, Nancy et Orange se sont battus se maintenir. Drancy s'est sauvé en battant Noyon, tandis que le tête-à-tête entre Nancy et Orange s'est soldé par un match nul, laissant Orange relégué.

Classement 
 Poule haute

 Poule basse

Remarques 
 Les défaites sans matchs ne sont pas prises en compte dans les bilans individuels, les victoires sans matchs sont prises en compte.
 Le match entre Drancy et Toulouse s'est terminé 7-1 pour Drancy mais a été marqué 7-0. 
 Le match entre Strasbourg et Noyon s'est terminé 3-2 pour Noyon, mais a été compté comme une victoire 7-0 pour Strasbourg.

Notes et références

Voir aussi 
 Coupe de France d'échecs

2001-2002
Echecs M1